

Топоніми 

 Сірахама — містечко в Японії, у префектурі Вакаяма.
 Сірахама — колишнє містечко в Японії, у префектурі Тіба. Складова міста Мінамібосо.
 Сірахама — колишнє містечко в Японії, у префектурі Хьоґо. Складова міста Хімедзі.
 Сірахама — поширена назва прибережних кварталів міст і містечок Японії.

Персоналії 
Сірахама — японське прізвище.